RLA peut faire référence à :
  ;
 Refomierte Landeskirche Aargau, Église réformée argovienne ;
 Régie Ligne d'Azur, l'établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l'exploitation du réseau de transport urbain de la métropole Nice Côte d'Azur : Lignes d'Azur.